Змагання з боксу в жіночій категорії 75 кг на Європейських іграх 2015 у Баку відбулися з 19 по 25 червня у Бакинській кришталевій залі. Участь взяли 13 спортсменок з 13 країн.

Результати

Посилання
 Результати поєдинків на amateur-boxing.strefa 
Жінки 75